William Courtenay (aartsbisschop) (1347-1396), aartsbisschop van Canterbury (1381-1396)
 William Courtenay (1e graaf Devon) (1475-1511)
 William Courtenay (2e baronet) (1676-1735)
 William Courtenay (1e vicomte) (1709-1762)
 William Courtenay (2e vicomte) (1742-1788)
 William Courtenay (9e graaf Devon) (~1768-1835)
 William Courtenay (10e graaf Devon) (1777-1859)
 William Courtenay (11e graaf Devon) (1807-1888)
 William Courtenay (acteur) (1875-1933), Amerikaans theater- en filmacteur